Batalha de Mossul (1107) — batalha em que Quilije Arslã I conquistou Mossul
Cerco de Mossul (1743) — ofensiva em que os persas sitiaram os otomanos
Batalha de Mossul (1745) — batalha entre as forças persas e otomanas
Batalha de Mossul (2004) — batalha travada durante a Guerra do Iraque
Batalha de Mossul (2014) — batalha onde o Estado Islâmico tomou o controle da cidade
Batalha de Mossul (2016–2017) — retomada de Mossul pelo governo iraquiano

Desambiguações de guerras e batalhas